Hol kan syfta på:

Hol (namn) – ett könsneutralt förnamn
 Hol – tidigare namn på en småort i Västra Tunhems socken i Vänersborgs kommun, se Holstorp
Hols socken – en socken i Västergötland ingick i Kullings härad
 Hols landskommun – en tidigare kommun i dåvarande Älvsborgs län 1863–1951
Hol, Vårgårda kommun – en småort i Hols socken i Vårgårda kommun
Hols församling – en församling i Kullings kontrakt i Skara stift.
Hols kyrka – en kyrka  i Hols församling
 Hols distrikt – ett distrikt i Vårgårda kommun och Västra Götalands län 2016–
Hols kommun – en kommun i Buskerud fylke i Norge
Hol, Tjeldsunds kommun - administrativt centrum i Tjeldsunds kommun, Norge